«Поросёнок в колючей шубке» — советский короткометражный кукольный мультипликационный фильм Владимира Данилевича, снятый на студии «Союзмультфильм» в 1981 году. Мультфильм основан на одноимённой сказке Сергея Козлова.

Сюжет 
Увидев в морозный день за окном Снежинку, Ёжик так прижался к стеклу, что его нос стал похож на поросячий пятачок. Снежинка приняла его за поросёнка в колючей шубке и позвала играть на улицу. Услышав, кого зовёт Снежинка, Ёжик решил, что где-то под окошком сидит замёрзший поросёнок и не хочет играть. Заботливый Ёжик решил позвать поросёнка в дом пить горячий чай, но так и не нашёл его на улице. А Снежинке было неважно, с кем играть — она звала то Ёжика, когда он выбегал на улицу, то поросёнка, которого она видела за окном…

Над фильмом работали 
 автор сценария — Сергей Козлов
 режиссёр — Владимир Данилевич
 художник-постановщик — Анатолий Курицын
 оператор — Владимир Сидоров
 композитор — Евгений Ботяров
 звукооператор — Борис Фильчиков
 художник-мультипликатор: Ольга Панокина
 куклы и декорации изготовили: Светлана Знаменская, Александр Горбачёв, Виктор Гришин, Михаил Колтунов, Валерий Петров, Семён Этлис, В. Смолянинов, Мария Стрельчук
 редактор — Наталья Абрамова
 директор картины — Глеб Ковров

Роли озвучивали

Издания на DVD 
Мультфильм неоднократно издавался на DVD:
 «С днём рождения! Выпуск 4» Сборник мультфильмов Владимира Данилевича. ISBN 4690241136536

См. также 
 Ёжик в тумане

Литература 
 
 Туровская М. Несколько слов вдогонку // Козлов С. Г. Поросенок в колючей шубке и ещё восемь сказок-сценариев мультипликационных фильмов… — М.: Всесоюз. бюро пропаганды киноискусства, 1987. (См. на 4 с. обл.).

Примечания

Ссылки 
 Смотреть мультфильм на сайте YouTube.com 
 
 

Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Владимира Данилевича
Кукольные мультфильмы СССР 1981 года
Экранизации сказок Сергея Козлова